Der Porsche 944 Turbo Cup 1986 wurde erstmals in der neu gegründeten Porsche 944 Turbo Cup-Markenmeisterschaft ausgetragen. Der erste Lauf fand am 27. April 1986 auf dem Nürburgring statt, das Saisonfinale am 21. September 1986 ebenfalls dort. Insgesamt wurden in dieser Saison sieben Läufe in Deutschland und in Belgien ausgetragen.

Gesamtsieger wurde Joachim Winkelhock mit 271 Punkten.

Meisterschaft 
Die Premiere des 944 Turbo Cups wurde für Porsche zum Erfolg. Das Konzept von 30 bis 36 Fahrzeugen pro Rennen, die von Neueinsteigern bis hin zu bekannten Profifahren, die teilweise als Gaststarter teilnahmen, gefahren wurden, wurde vom Publikum, den Medien und den Motorsportlern gut angenommen.

Beim letzten Rennen am 21. September auf dem Nürburgring hatten Joachim Winkelhock, Jörg van Ommen und Roland Asch noch Chancen auf den Titelgewinn. Joachim Winkelhock und Jörg van Ommen hatten bereits zuvor zwei Läufe gewonnen. Auch Roland Asch hatte mit einem ersten und zweiten Platz bei den Rennen auf dem Norisring und Mainz-Finthen noch die Möglichkeit bei einem Sieg im letzten Rennen auf den Meistertitel.

Im Rennen setzte sich van Ommen an die Spitze des Feldes und führte bis zur vorletzten Runde vor Winkelhock. Roland Asch war bereits zurückgefallen und konnte nicht mehr in dem Kampf um den Titel eingreifen. Winkelhock nutzte die Gelegenheit als van Ommen in einer Kurve die Linie etwas öffnete und zog vorbei. Van Ommen konnte, auch in der Annahme, dass er noch eine Runde mehr zu fahren hatte, nicht mehr rechtzeitig kontern und wurde letztlich Zweiter im Rennen und auch in der Meisterschaft.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden nur an klassifizierte Fahrer vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte.

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen elf Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 1986
944 Turbo Cup
Sportwagen-Rennserie